Tar, naselje u Istarskoj županiji u Hrvatskoj
 Tar (lutnja), tradicionalno iransko glazbalo
 Tar (bubanj), bubanj iz Sjeverne Afrike i Jugozapadne Azije
 Tar (jezero), jezero u Teheranskoj pokrajini u Iranu
 Rud-e Tar, rijeka u Teheranskoj pokrajini u Iranu
 Tar (Hormuzgan), naselje u Hormuzganu u Iranu
 Tar (američka rijeka), rijeka u Sjevernoj Karolini u Sjedinjenim Državama
 Tar (kirgiska rijeka), rijeka u Oškoj oblasti u Kirgistanu
 Tar (Nogradska županija, Mađarska), naselje u Mađarskoj
 Tar (datoteka), format datoteka
 Tar (sastav), američki glazbeni sastav iz Chicaga
 Jack Tar, engleski sinonim za pomorca
 TAR sindrom, trombocitopenija s odsutnim radijusom

Slični pojmovi:
 Thar (pustinja), velika indijska pustinja